Ану́к Айме́ Така́м Кенмое́  (; 21 июня 1979, Дуала) — камерунский футболист, полузащитник.

Карьера 
Анук родом из футбольной семьи — его отец также был футболистом. Дебютировал в большом футболе в 17 лет в составе «Униона», выступавшего в высшем дивизионе Камеруна. Привлекался в юношескую сборную Камеруна.

В 1998 году агент, который до этого открыл российскому футболу Жерри-Кристиана Тчуйсе, Патриса Тонга и Дидье Бианга, организовал переход Такама в краснодарскую «Кубань», за дубль которой он выступал в чемпионате края. Выступал за «Содовик» (Стерлитамак), немецкий «Карлсруэ», оттуда же перебрался в новороссийский «Черноморец». В конце 2006 года стал первым приобретением «Балтики». В марте 2009 года перешёл в липецкий «Металлург». Сезон 2010/11 провёл в чемпионате Туниса, выступая за «Олимпик» из Беджи.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на неофициальном сайте «Балтики»
 

Футболисты Камеруна
Футболисты России
Игроки ФК «Унион Дуала»
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Олимпик» Беджа